Trilogy (album Emerson, Lake and Palmer)
 Trilogy (album Yngwiego Malmsteena)
 Trilogy (album Christ Agony)
 Trilogy (album ATB)